Meys se rapporte à :
 Meys, une commune du Rhône
 Gérard Meys (1936-), éditeur d'artistes de la chanson française, fondateur des éditions Meys.
 Marcel Meys (1909-2021), supercentenaire et doyen des Français.
 Marcel Meys (1885-1972), peintre et photographe 3D.

Homonymie de patronyme